Orey peut désigner :

Patronymes 
 Fritz d'Orey (1938-2020), pilote automobile brésilien ;
 Marcello D'Orey (1976-), joueur de rugby à XV portugais ;
 Pedro d'Orey, chanteur portugais ;

Homonymie
Homonymie de patronyme